Fu’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengyang (häradshuvudort), Fujian, 
 Fu'an Shi (härad i Kina), Fujian, 
 Fu'an (socken i Kina, Shandong), 
 Fu'an (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar